Э́мо () — многозначный термин. Может означать:

Музыка 
 Эмо — разновидность хардкор-панка.
 Эмо — сообщество поклонников этого и смежных стилей.

Персоны 
 Эмо — патрицианский род Венецианской республики.
 Эмо, Альвизе (1717—1790) — итальянский политический и военный деятель.
 
 Эмо, Габриеле (середина XIV века — около 1414) — политический деятель Венецианской республики.
 
 Эмо, Джорджо (1450—1515) — политический деятель Венецианской республики.
 Эмо, Леонардо (между 1471 и 1473 — около 1540) — политический деятель Венецианской республики.
 Эмо, Пьетро (ок. 1338—1406) — политический деятель Венецианской республики.
 Эмо Фрисландский (1175—1237) — средневековый фризский хронист, монах-премонстрант.

Составная фамилия 
  (1901—1983) — итальянский философ.
  (1837—1912) — итальянский политик и предприниматель.
  (1864—1940) — итальянский политический и военный деятель.
  (1927—2010) — итальянский предприниматель и политик.

Строения 
 Эмо — особняк в Ирландии, расположенный неподалёку от деревни Эмо.
 Вилла Эмо — загородная усадьба в окрестностях Венеции, сооруженная по проекту Андреа Палладио, памятник Всемирного наследия.

Топонимы 
 Эмо — деревня в Ирландии, находится в графстве Лиишь (провинция Ленстер).

См. также 
 ЭМО

Примечания